Радужный — топоним.

Россия

Населённые пункты 
 Радужный — город-ЗАТО, городской округ во Владимирской области.
 Радужный — город, городской округ в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Радужный — посёлок в Черноземельском районе Калмыкии.
 Радужный — посёлок в Ольском районе Магаданской области.
 Радужный — посёлок в Коломенском районе Московской области.
 Радужный — посёлок в Агаповском районе Челябинской области, упразднён в 2004 г.

Микрорайоны 
 Радужный — микрорайон Ижевска.
 Радужный — микрорайон Кирова.
Радужный — микрорайон Кургана.
 Радужный — микрорайон Набережных Челнов.
 Радужный — микрорайон Твери.
 Радужный — микрорайон Томска.
 Радужный — микрорайон Чебоксар.
Радужный — микрорайон Уссурийска.

Украина 
 Радужный — жилой массив в Днепровском районе Киева.

См. также 
 Сельское поселение Радужное